Набино́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. Департамент — Шаранта. Входит в состав кантона Обтер-сюр-Дрон. Округ коммуны — Ангулем.

Код INSEE коммуны — 16240.

Коммуна расположена приблизительно в 430 км к югу от Парижа, в 145 км южнее Пуатье, в 45 км к югу от Ангулема.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 76 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 43 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 35 были экономически активными, 8 — неактивными (показатель активности — 81,4 %, в 1999 году было 53,4 %). Из 35 активных работали 33 человека (18 мужчин и 15 женщин), безработных было 2 (1 мужчина и 1 женщина). Среди 8 неактивных 1 человек был учеником или студентом, 4 — пенсионерами, 3 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Приходская церковь Сен-Пьер (XII век). В 2012 году церковь была реконструирована. Исторический памятник с 1944 года
 Руины замка Жана Польтро де Мере

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шаранта